Pearre ist der Familienname folgender Personen:

Charles Pearre Cabell (1903–1971), General der US-Luftwaffe und stellvertretender Direktor der Central Intelligence Agency 
George Alexander Pearre (1860–1923), US-amerikanischer Politiker